Por Dodson pode estar à procura de:

Lugares

Estados Unidos da América
 Dodson (Luisiana)
 Dodson (Montana)
 Dodson (Ohio)
 Dodson (Texas)

Outros
 A Península Dodson na Antárctica

Pessoas

Sobrenome
 Akeem Dodson, jogador de cricket dos Estados Unidos da América
 Betty Dodson (1929–2020), educador sexual dos Estados Unidos da América
 Brian Dodson, cantor clássico e médico dos Estados Unidos da América
 Calaway H. Dodson, botânico dos Estados Unidos da América
 Edwin Chambers Dodson, Hollywood shopowner and bank robber
 Harry Dodson, personalidade televisiva e jardineiro da Inglaterra
 Jack Dodson, actor de televisão  dos Estados Unidos da América
 James Dodson (1705–1757), matemático do Reino Unido
 James Dodson (produtor), produtor de filmes
 Jason Dodson, consultor  dos Estados Unidos da América
 Mick Dodson, líder indígena da Austrália
 Owen Dodson, poeta e novelista afro-americano
 Pat Dodson (jogador de basebol)
 Patrick Dodson, líder indígena da Austrália, irmão de Mick Dodson
 Peter Dodson, paleontólogo dos Estados Unidos da América
 Rachel Dodson, profissional de banda desenhada dos Estados Unidos da América
 Sarah Paxton Ball Dodson (1847-1906), pintor dos Estados Unidos da América
 Terry Dodson, artista de banda desenhada dos Estados Unidos da América

Ver também 
 Dotson

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes